Zupi ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni Battista Zupi (1590–1650), italienischer Astronom, Mathematiker und Priester des Jesuitenordens
 Saverio Zupi (1914–1983), italienischer Geistlicher, römisch-katholischer Erzbischof und Diplomat des Heiligen Stuhls